Черторыйка () — топоним

 Черторыйка — приток Стрижня в Чернигове
 Черторыйка — старое название (до 1961 года) села Малиновка